Matraca - um instrumento musical e sinalizador constituído geralmente de madeira
Matraca Trica e Fofoquinha - um desenho animado da Hanna-Barbera
Matracão - a espécie Batara cinerea, uma ave da família Thamnophilidae
Ou ainda:
Revolução Constitucionalista de 1932 - falsas metralhadoras utilizadas na Revolução de 1932, conhecidas como "matracas"

Desambiguação